Перемышльский уезд:

 Перемышльский уезд — административная единица в составе Московской и Калужской губерний, существовавшая в 1727—1924 годах.
 Перемышльский уезд — административная единица в составе коронной земли Королевства Галиции и Лодомерии Австро-Венгрии (1867—1918) и Перемышльской губернии Российской империи (1914—1915).